Museo dell'Opera del Duomo est une expression italienne qui désigne un type d'espace muséal lié à une cathédrale ou à un centre historique.

Véritable mémoire de la cathédrale, il raconte son histoire jusqu'à nos jours.

En Italie, il existe plusieurs musées de l'Opera (« l'Œuvre », c’est-à-dire la construction et son entretien par la fabrique) de la cathédrale ou d’une église importante - le Duomo - dans les grandes villes du pays :

Museo dell'Opera del Duomo à Florence
Museo dell'Opera del Duomo à Orvieto
Museo dell'Opera del Duomo à Pérouse
Museo dell'Opera del Duomo à Pise
Museo dell'Opera del Duomo à Prato
Museo dell'Opera del Duomo à Milan
Museo dell'Opera Metropolitana del Duomo à Sienne.